Coens is de naam van een familie, actief in de Belgische politiek:
 Daniël Coens, was een Belgisch politicus, voor de toenmalige CVP.
 en zijn zoon Joachim Coens, CD&V-politicus en afgevaardigd bestuurder van Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen
 Johan Coens, broer van Daniël en stadssecretaris van Brugge
 De Stedelijke Openbare Bibliotheek Burgemeester Daniel Coens in Sijsele, genoemd naar de minister